Ulfig ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Ulfig (* 1962), deutscher Philosoph, Soziologe und Autor
 Norbert Ulfig (1959–2015), deutscher Anatom
 Walter Ulfig (1901–1979), deutscher Komponist 
 Willi Ulfig (1910–1983), deutscher Maler und Grafiker